Manorama ist der Name von:

 Manorama (bengalische Schauspielerin), indische Schauspielerin des bengalischen und des Hindi-Films
 Manorama (Hindi-Schauspielerin) (1926–2008), indische Schauspielerin des Hindi-Films
 Manorama (tamilische Schauspielerin) (1937–2015), indische Schauspielerin des tamilischen Films
 Ruth Manorama (* 1952), indische Frauenrechtsaktivistin